Nannoteretispira kelseyi är en snäckart som först beskrevs av Bartsch 1911.  Nannoteretispira kelseyi ingår i släktet Nannoteretispira och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
kelseyi